Institut für Ostrecht bezeichnet:

 Institut für Ostrecht (Universität Köln)
 Institut für Ostrecht (Verein)